Ochthocharis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ochthocharis ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Ochthocharis

es:Ochthocharis